Таласа може да се отнася до:

 Таласа — героиня от древногръцката митология.
 Таласа — спътник на Нептун.
 Таласа — река в Киргизстан